Alfredo Kindelán – nobile, ufficiale e aviatore spagnolo, considerato il fondatore dell'aeronautica militare nazionale
 Camilo Kindelán – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 cubano
 Jorge Kindelán – calciatore cubano, centrocampista
 Mario Kindelán – ex pugile cubano
 Orestes Kindelán – giocatore di baseball cubano